Джон Девідсон (,  27 лютого 1953, Оттава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1969 року.

1973 року був обраний на драфті НХЛ під 5-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Спрингфілд Індіанс», «Нью-Гейвен Найтгоукс», «Сент-Луїс Блюз» та «Денвер Сперс».

Загалом провів 332 матчі в НХЛ, включаючи 31 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Дела Вілсона — 1972.
 Трофей Лестера Патріка — 2004.

Кар'єра на ТБ 
З 1983 по 2005 працював на різних телерадіомовних компаніях коментатором CBC, Fox, ABC, ESPN, NBC та Versus.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Уродженці Оттави
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Американські спортивні коментатори
Канадські емігранти до США